Il doppio del torneo di tennis Gramado Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Gramado Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Ivan Kley e Vicente Solves. In finale hanno sconfitto la coppia formata da Pablo Albano e Eduardo Bengoechea (tds n. 4) con il punteggio di 6-3, 7-5.

Teste di Serie

  Nelson Aerts /  Fernando Roese (quarti di finale)
  Danilo Marcelino /  Mauro Menezes (quarti di finale)

  César Kist /  Gerardo Mirad (quarti di finale)
  Pablo Albano /  Eduardo Bengoechea (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Gramado Challenger 1990